Studioni (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Studioni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Studioni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia